Veneziana – tipo di schermo per finestre
 Veneziana  – dolce natalizio milanese

Pagine correlate 

 Veneziani
 Veneziano